Electromecânico é uma especialidade e uma classe de sargentos e praças da Marinha Portuguesa.

História 
A Classe de Electromecânico (EM) advém da fusão das classes de Condutores de Máquinas (CM) e de Electricistas (E).

A primeira incorporação de EMs deu-se a 3 de Janeiro de 2005, com os segundo-grumetes do 5º Turno de Recruta de 2005 (a primeira no novo regime de voluntariado das Forças Armadas de Portugal). A 5 de Janeiro de 2009 começou o primeiro curso de promoção a marinheiro (CPM27), curso esse que permite a progressão na carreira de Segundo Marinheiro para Primeiro Marinheiro.

Curso 
A formação inicial na especialidade de Electromecânico é ministrada na Escola de Tecnologias Navais após a frequência com aproveitamento do Curso de Formação Básica de Praças (CFBP), vulgo recruta.

O Curso de Formação de Praças (CFP) Electromecânicos tem a duração de nove meses. Os formandos são instruídos nas áreas da mecânica de motores navais, serralharia, sistemas de frio, máquinas eléctricas (geradores e motores eléctricos), instalações eléctricas e também nas áreas militares de infantaria, organização e regulamentos, tiro e educação física.

Após o curso, os militares são promovidos ao posto de Primeiro-Grumete. Posteriormente os Segundos-Marinheiros são nomeados para frequentarem o Curso de Promoção a Marinheiro (CPM) de modo a serem promovidos a Primeiro-Marinheiro.

Marinha Portuguesa